Агњешка Радвањска је освојила титулу. У финалу је савладала Јелену Дементјеву са 6:3, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Види још 
 Куп Истанбула

Спољашње везе 

 Званични сајт турнира

Куп Истанбула 2008.
Куп Истанбула — појединачно